

Patronyme 

 Bernard Loiselle (1948-), avocat et homme politique fédéral canadien ;
 Claude Loiselle (1963-), joueur de hockey professionnel canadien retraité ayant évolué à la position de centre ;
 Éléonore Loiselle (2001-), actrice québécoise ;
 Gérard Loiselle (1921-1994), député fédéral québécois de Sainte-Anne et de Saint-Henri ;
 Gilles Loiselle (1929-2022), administrateur, diplomate, fonctionnaire principal, journaliste et homme politique canadien ;
 Hélène Loiselle (1928-2013), actrice canadienne ;
 Hubert Loiselle (1932-2004), acteur québécois ;
 Nicole Loiselle (1954-), femme politique canadienne, députée libérale pour la conscription provinciale de Saint-Henri au Québec entre 1989 et 2007.